E83 oder E 83 steht für:
 BMW E83, ein PKW-Modell
 Europastraße 83, eine Fernstraße von Polsko Kosowo nach Botewgrad in Bulgarien
 Störungen des Mineralstoff­wechsels nach dem ICD-10-Code

E83